Čtyřhra juniorek US Open 2018 probíhala v první polovině září 2018. Do debllové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla srbsko-ukrajinská dvojice Olga Danilovićová a Marta Kosťuková, jejíž členky se rozhodly do turnaje nezasáhnout.

Roli favoritek splnil nejvýše nasazený pár Američanek složený ze 14leté Coco Gauffové a 16leté Caty McNallyové, které ve finále zdolaly krajanky Hailey Baptisteovou a Dalaynu Hewittovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Šampionky odehrály druhý společný turnaj jako pár. Gauffová vybojovala první grandslam z juniorského debla, a po triumfu na juniorce French Open 2018, druhý celkově. Pro McNallyovou se jednalo o druhý grandslam z juniorské čtyřhry po vítězství na French Open 2018. Do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si každá z nich připsala 270 bodů.

Nasazené páry 
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (vítězky)
  Eléonora Molinarová /  Wang Si-jü (1. kolo)
  Alexa Noelová /  Naho Satová (čtvrtfinále)
  Elisabetta Cocciarettová /  Clara Tausonová (2. kolo)
  Joanna Garlandová /  Mojuka Učijimová (semifinále)
  Clara Burelová /  Diane Parryová (2. kolo)
  Camila Osoriová /  Gabriella Priceová (čtvrtfinále)
  Hurricane Tyra Blacková /  Lea Maová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018